Burgemeestersvilla (Doodstil), de ambtswoning van een voormalige burgemeester van Kantens
 Burgemeestersvilla (Rasquert), de voormalige ambtswoning van de burgemeester van Baflo